Mount Duval kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Duval (berg i Australien), New South Wales, Armidale Dumaresq,

Kanada 

 Mount Duval (berg i Kanada), Nunavut, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar